La forêt nationale d'Uncompahgre.
Le fort Uncompahgre.
Le pic Uncompahgre.
La rivière Uncompahgre.
L'Uncompahgre Wilderness.